Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-4, 6-3, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1972